Борислав Трифонов Иванов е български актьор, роден на 20 октомври 1915 г.

Работил е в „Драматичен студиен театър“.

Театрални роли 
 „Украински степи“ (Александър Корнейчук)
 „В навечерието“ (Иван Тургенев) – слугата на Стахов

Филмография

Външни препратки 
 

Български актьори и актриси
Родени във Варна
Починали в София